European Champions League 2004–2005 i volleyboll spelades mellan 10 november 2004 och 20 mars 2005. Det var den 45:e upplagan av tävlingen med 12 klubblag från CEV:s medlemsförbund. Volley Bergamo vann tävlingen för fjärde gången genom att besegra Asystel Volley i finalen. Ljubov Sokolova utsågs till mest värdefulla spelare medan Victoria Ravva var främsta poängvinnare.

Deltagande lag

Gruppspelsfasen

Grupper

Grupp A

Resultat

Sluttabell

Grupp B

Resultat

Sluttabell

Spel om semifinalplatser

Match 1

Match

Kvalificerade lag
 Volley Bergamo
 RC Cannes‎
 Asystel Volley
 CV Tenerife

Finalspelet
Finalspelet spelades i Pabellon Insular, Tenerife, Spanien helgen 19/20 mars.

Spelschema

Resultat

Individuella utmärkelser

Referenser

Noter

Externa länkar
Officiell webbsida 

Sportåret 2004
Sportåret 2005
CEV Champions League
Volleybollsäsongen 2004/2005